Ohnisko může mít více významů:
 hypocentrum (ohnisko) zemětřesení – místo pod povrchem Země, ve kterém došlo ke vzniku zemětřesení
 ohnisko požáru – místo, v němž došlo ke vzniku požáru
 ohnisko (geometrie) – význačný bod paraboly, hyperboly nebo elipsy
 obrazové ohnisko a předmětové ohnisko při optickém zobrazení
 ohnisko (epidemiologie) – místo, kde se vyskytuje původce nakažlivého onemocnění
 Materiální ohnisko ústavy – soubor podstatných náležitostí demokratického právního státu, jejichž změna je podle čl. 9 odst. 2 Ústavy České republiky nepřípustná
 v lingvistice je to dle aktuálního větného členění součást věty, která je jádrem výpovědi (rématem).
příjmení
 Milan Ohnisko – básník a redaktor

Související články 
 Fokus

Externí odkazy